BYW steht für:
 Backyard wrestling
 Blakely Island Airport (IATA-Code), Flughafen von Blakely Island (Washington), San Juan County (Washington), Washington (Bundesstaat)

byw steht für:
 Belhare (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung